"Homecoming" je druga od dvije rock opere na Green Dayevu sedmom albumu, American Idiot. Pjesma se sastoji od pet dijelova. Dok je frontmen Billie Joe Armstrong napisao većinu pjesama, ova kompilacija se sastoji od jednog dijela koji je napisao i pjevao bubnjar Tré Cool ("Rock and Roll Girlfriend"), i drugi dio koji je napisao i pjevao basist Mike Dirnt ("Nobody Likes You").

Dijelovi

The Death of St. Jimmy

Prva sekcija pripovijeda priču je Jesus of Suburbia raspolaže svojem alternativnom identitetu St. Jimmy-ju, kao što govore stihovi "Jimmy died today, he blew his brains out into the Bay".

East 12th St.
Druga sekcija govori kako Jesus of Suburbia ispunjava dokumente na papiru u ulici East 12th St. Postoji policijska postaja koja se nalazi u ulici East 12th Street u Oaklandu, Kalifornija, u kojoj je Billie Joe Armstrong morao ispuniti dokumente za vožnju u pijanom stanju, što govori da je Jesus of Suburbia bio uhićen zbog neke optužbe iz njegovog prijašnjeg dosjea koja nije spomenuta u pjesmi. Pjesma Shoplifter bi mogla biti razlog zašto je Jesus of Suburbia morao ispunjavati te dokumente. Inače, sekcija bi trebala objašnjavati kako je Jesus of Suburbia odlučio smiriti se i naći posao nakon dugog života propalice.

Nobody Likes You
Ovu je sekciju napisao i pjevao Mike Dirnt. Govori o čovjeku (vjerojatno Jesus of Suburbia), koji se ostajući budan do kasno u noć, gledajući Spike TV i pijući kavu, počinje odražavati na njegov vlastiti socijalni život ("nobody likes you, everyone left you, they're all without you, havin' fun"). Ove su riječi također uvod pjesme na istom albumu Letterbomb, koje pjeva Kathleen Hanna kao Whatsername, u kojem prekida s Jesus of Suburbia.

Rock and Roll Girlfriend
Ovu sekciju je napisao i pjevao Tré Cool, koja je usredotočena na njegov osobni stil života. Napisana je kao razglednica poslana za Jesus of Suburbia od starog prijatelja, potpisanog kao "Tunny" (ova se razglednica pojavljuje u albumu American Idiot). Razglednica želi istaknuti da Tunny vodi idealni život; nema ništa s Jesusovim problemima; i ne želi slušati o njima ("So get off of my case"). Kad Tré pjeva "I haven't drank or smoked nothin' in over 22 days so get off my case", Billie Joe pjeva "Don't want to be an American Idiot" u pozadini,

We're Coming Home Again
Zadnja sekcija pjesme govori kako je Jesus of Suburbia odlučio vratiti se u svoj rodni grad nakon što mu njegova bivša djevojka šalje pismo (Letterbomb). Ipak, ovdje nema ljutnje i mržnje pa ispada je Jesus of Suburbia zamoljen da se vrati kući. Na kraju pjesme se može čuti St. Jimmya vrištući. Čini se ljut, i obazire se na to kako Jesus of Suburbia gleda natrag u svoj život, ignorirajući Jimmya.

Skladbe Green Daya